Refugio (eiland), een eiland in de Filipijnse stad San Carlos
 Refugio (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Refugio County, een county in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 El Refugio (doorverwijspagina)